Esta é uma lista de nomes de cidades espanholas em árabe (sendo que em algumas situações o nome actual deriva directamente do topónimo árabe).

Rios:
Guadalquivir (wadi al-quebir) = «Rio Grande»

Guadalete (wadi lakka) = Rio Lakka ou (wadi letho) = Rio Letho

Guadalhorce (wādī l-jurs) = Rio dos silêncios

Guadalmedina (wādi ‘l-madina) = Rio da Cidade

Guadalporcún (wadi al porcún)

Guadamanil (wadi a’manil)

Guadiana (wadi ana) = Rio Ana

Ver também 
 Topónimos árabes em Portugal
 Topónimos romanos na Espanha

Al-Andalus
Arabe Espanha
Toponímia
Geografia da Espanha